Жале — многозначный термин:

 Жале () — женское имя персидского происхождения, употребляемое в Иране и Турции. В буквальном переводе означает «капельки росы». (Jale (en))
 Жале — коммуна в Валлонии, расположенная в провинции Льеж, округ Вервье.
 Жале () — крупнейшее городское кладбище Любляны.
  — деревня в гмине Бжузе Рыпинского повята Куявско-Поморского воеводства.
 Жале, Афифе (1902—1941) — турецкая театральная актриса, известная как первая Мусульманская театральная актриса в Турции.

Примечания